André Bernanose (1912-2002) : physicien, chimiste et pharmacologue français ;
 Georges-Marie Bernanose (1898-1974) : écrivain français ;
 Marcel Bernanose (1884-1952) : peintre et graveur français.